Steevens ist der Familienname folgender Personen:

 George Steevens (1736–1800), englischer Gelehrter und Herausgeber einer historischen Shakespeare-Gesamtausgabe
 Grizel Steevens (1653–1746), englisch-irische Wohltäterin
 Harry Steevens (* 1945), niederländischer Radsportler
 Johann Jakob Stevens von Steinfels (ca. 1651–1730), böhmischer Barockmaler
 Richard Steevens (1653–1710), englisch-irischer Arzt

Siehe auch:
 Stevens